3H steht für:

 Air Inuit, kanadische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 sehr hart, Härtegrad von Bleistiften

3H steht für:

 Tritium, ein natürliches Isotop des Wasserstoffs

3H